360° (album van Chelo), een muziekalbum van de Amerikaanse zanger Chelo
 360° (album van Don Tetto), een muziekalbum van de Colombiaanse band Don Tetto
 360° (album van Dreadzone), een muziekalbum van de Engelse band Dreadzone
 360° (album van Mintzkov), een muziekalbum van de Belgische band Mintzkov
 360° (album van Tinchy Stryder), een muziekalbum van de Engelse rapper Tinchy Stryder
 360° (single), een single van de Japanse zangeres Miwa
 360° (manga), een Japanse mangareeks
 360° (tijdschrift), een Duits wetenschappelijk tijdschrift